Claude Fauchet (1530-1602) – storico francese.
 Claude Fauchet (1744-1793) – rivoluzionario francese.